La denominación Alter Eco (o similar) puede referirse a:

 Alter Eco (sociedad), PYME francesa especializada en la importación y distribución de productos de comercio equitable.
 Alter Éco (revista) Alternatives économiques, revista mensual que trata asuntos económicos y sociales.